Малоро́ссы (малоро́сы, малору́сы, малору́ссы, малороссийцы, малороссия́не, малороссийский народ; также ,  и другие) — исторический этноним, образованный от топонима Малороссия ().

Термин «малороссы» использовался в качестве самоидентификации и идентификации извне и пережил ряд кардинальных трансформаций на протяжении XVIII — начала XX веков. Считается, что само понятие «малоросс», хотя и появилось несколько ранее, получило широкое распространение с начала XVIII века среди населения Гетманщины в составе Российской империи на почве его объединения с великороссами общим монархом и православной верой.

Ранее в письменных источниках для идентификации населения Древней Руси использовались этнонимы «русь» или «русины». К XIX веку оно трансформировалось в обозначение населения Малороссии, левого берега Днепра. Согласно официальной государствообразующей концепции Российской империи, малороссы представляли собой одну из трёх ветвей общерусского народа (наряду с великороссами и белорусами). Во второй половине XIX и начале XX века в связи с распространением украинской идентичности термин «малороссийский» («малорусский») стал употребляться реже. В период проведения советской властью политики коренизации этноним «малороссы» утратил легитимность и в широком употреблении повсеместно был заменён этнонимом украинцы.

В украинском национальном дискурсе термин «малоросс» и в наши дни продолжает оставаться для некоторых политически нагруженным, несущим сугубо негативный смысл.

Происхождение и развитие понятия 
Появление термина Малая Русь относится ко временам после монгольского нашествия, когда Русь оказалась разделена на Северо-Восточную Русь (Владимиро-Суздальскую, преобразованную позднее в Московскую) и Юго-Западную (Галицко-Волынскую). Византийские церковные и государственные деятели, общавшиеся с раздроблённой надвое Русью, стали применять к этим двум частям Руси географические термины классической древности: страна Малая и страна Великая, означавшие то, что Малой землёй (Малая Русь) именуют метрополию того или иного этноса, а Великой (Великая Русь) — земли, на которые из этой метрополии расселился этот народ. Начиная с позднего XV века православные книжники как в Юго-Западной, так и в Северо-Восточной Руси всё чаще употребляли слово Русь в греческой форме «Рос(с)ия». Термин Малая Рос(с)ия и производный от него этнохороним обрели особое распространение после заключения Брестской унии 1596 года, когда в ходе межконфессиональной борьбы православные Речи Посполитой начали возрождать идеи о единстве культуры, веры и происхождения «славенороссийского народа». После вхождения Гетманщины в состав Русского царства термины Малороссия и малороссияне/малороссы использовались прежде всего в официальных документах, а также в среде православного духовенства. В простонародном языке самоназванием оставались главным образом слова «русин», «руський».

Согласно предположению А. Котенко, О. Мартынюка и А. Миллера своеобразный момент «седлового времени» для определения «малоросса/Малороссии/русского/России» наступил в начале XVIII века. Появление в русском языке этого понятия на рубеже XVII—XVIII веков связывается исследователями с влиянием исторических процессов, происходивших в это время вокруг Киева. Именно в XVIII веке, пишут авторы, в русский язык постепенно проникают «малороссияне/малоросийцы/малороссиянцы/малороссы» причём определяется ими это понятие как типичное раннемодерное географическое значение жителей, уроженцев данной территории, не имеющее этнической основы. Отмечается бессистемность применения данного термина на протяжении всего XVIII века.

Часть государствообразующего народа Российской империи 

Малороссы официально в рамках Российской империи считались одной из трёх частей концепции государствообразующего общерусского народа. Как правило, в среде дореволюционных историков для обозначения таких составных частей общерусского народа применялся термин «ветка», «ветвь», иногда — «племя». Согласно результатам Всероссийской переписи населения 1897 года малороссы составили 17,8 % населения Российской империи или 22,3 млн человек.

Основное расселение малороссов по губерниям Российской империи представляло такую картину:
Киевская губерния — 2,819 млн. (79 %)
Полтавская губерния — 2,583 млн. (92 %)
Подольская губерния — 2,242 млн. (80 %)
Волынская губерния — 2,019 млн. (70 %)
Харьковская губерния — 2,009 млн. (80 %)
Черниговская губерния — 1,526 млн. (66 %)
Херсонская губерния — 1,462 млн. (53 %)
Екатеринославская губерния — 1,456 млн. (68 %)
Холмская губерния — 446,839 тыс. (50 %)
Кубанская область — 908,818 тыс. (48 %)
Таврическая губерния — 611,121 тыс. (42 %)
Ставропольская губерния — 319,817 тыс. (36 %)
Воронежская губерния — 915,883 тыс. (36 %)
Область Войска Донского — 719,655 тыс. (28 %)
Курская губерния — 527,778 тыс. (22 %)
Гродненская губерния — 362,526 тыс. (22 %)
Бессарабская губерния — 379,698 тыс. (19 %)
Амурская область — 21,096 тыс. (17 %)
Черноморская губерния — 9,252 тыс. (16 %)
Люблинская губерния — 196,476 тыс. (16 %)
Приморская область — 33,326 тыс. (15 %)
Астраханская губерния — 133,115 тыс. (13 %)

Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона (том 18А, 1896 год), описывал малороссов следующим образом:

Малороссы (в антр. отнош.), или южно-русы, — одна из трёх русских народностей, превышающая, по численности, в 4 раза белорусов и уступающая в 2 ⅓ раза великорусам. Некоторые видят в М. потомков древних полян, угличей, тивердов, древлян и других южно-русских племен; но, по-видимому, большинство этих племен исчезло ещё в начале русской истории, подвергшись разорению и смешению с тюркскими кочевниками (половцами и др.), а затем страна была опустошена монгольско-татарским нашествием, причем все оставшееся население бежало на запад. Здесь, в Галиции и на Волыни, и сложилась, по-видимому, малорусская народность (Малая Россия), выступающая уже отчетливо, с особенностями своего языка, в XIV в. отсюда она заселила, мало-помалу, все Приднепровье, дав начало различным украинским говорам.

Вместе с тем в Энциклопедического словаря Гранат статьи «Малороссия» и «Малороссы» отсутствуют, а в статье «Украина» (том 42, 1917 год), указывается, что термин «малорусский язык» в течение последних 30-40 лет практически был вытеснен термином «украинский язык».

В Российской империи было принято выделять антропологические и физические и бытовые отличия малоросов от других русских народностей. Русским антропологом Дмитрием Анучиным отмечалось, что особенностями малоросов является их более высокий средний рост (на 1-4 см выше, чем белорусы и великороссы), высокий процент темноволосых людей (60-70 %), темноглазых (хотя встречается и достаточное число голубоглазых), длина ног (особенно бёдер). «Не подлежит сомнению, что малороссы должны были воспринять в себя немало крови древних тюркских народов южной России — во всяком случай более, чем великорусы, которые зато ассимилировали многие финские народности. Антропологическое различие проявляется, отчасти, и в темпераменте, и в характере, на которые, впрочем, могли ещё иметь влияние окружающая природа и весь ход истории, иной, чем на севере. Как бы то ни было, малоросы отличаются от великорусов многими чертами своего умственного и нравственного склада, своим отношением к религии, к женщине, к семье, к собственности и т. д.» — писалось о малороссах в словаре Брокгауза и Эфрона.

Трудно переоценить важность изучения этнографической истории народов России. Видное место в ней занимает труд действительного члена Русского географического общества Густава-Теодора Паули (1817—1867), немца по происхождению, известного в России под именем Фёдор Христианович. В фундаментальном сводном труде по этнографии всех народов России, включая малороссов, созданном на уникальных коллекциях Географического общества и изданным в 1862 году под заглавием «Description ethnographique des Peuples de la Russie» («Этнографическое описание народов России») Паули писал:
Нынешние малороссы происходят от туземного населения, они сохранили древнюю веру своих предков, и до отделения Малороссии от России жили вместе с русскими — единоверной и братской нацией. Малороссы суть, так сказать, народ древнейших времен, предающийся мечтаниям о прошлом и отрицающий настоящее вместе с нынешним прогрессом. Вместе с тем, земли, которые они населяют, удачно расположенные на юге, несомненно сохранили несметные богатства, которые в будущем приведут малороссов к процветанию. Малороссы остались свободными от внешних влияний и сохранили чистоту нации.

Господствующие в официальной среде Российской империи подходы к рассмотрению племенного единства великороссов, малороссов и белорусов исключали какие-либо представления малороссов как инородцев. Малороссы не считались инородцами в Российской империи, и исключались из таких трактовок даже радикальными правыми националистическими организациями, такими, как Союз русского народа Александра Дубровина. В ряде организаций подобного характера, как, например, Киевский клуб русских националистов, малороссы занимали большинство должностей и находились на главенствующих ролях.

Совмещение с понятием украинец и потеря легитимности 

Как пишут исследователи А. Котенко, О. Мартынюк и А. Миллер, для части группы, члены которой идентифицировали себя малороссами, начинает утрачиваться легитимность этого понятия, и оно начинает заменяться понятием украинец. Одновременно с тем, подобная смена привела к сопротивлению (порой весьма ожесточённому) той части группы, для которой малоросс оставался легитимным понятием самоидентификации, а также «со стороны официальных властей империи и русского общественного мнения». Е. Фомина полагает, что «украинский вопрос», как противовес «общерусскому проекту», согласно которому восточные славяне в совокупности составляли единую русскую нацию, встал во второй половине XIX века в результате развития украинофильства и оформления его политической программы эмансипации от общерусской народности.

Несмотря на то, что малороссийская идентичность ещё в 1917—1921 годах продолжала оставаться господствующей, с распадом Российской империи официальный статус малороссов потерял легитимность.

Вместе с тем, имел место ряд актов ожесточённого сопротивления оспариванию легитимности понятия малороссы, к которым может быть отнесена деятельность Киевского клуба русских националистов, в частности одного из его лидеров, малоросса Анатолия Савенко (автора брошюры «Украинцы или малороссы?»), Василия Шульгина, а также ряда представителей консервативной малороссийской интеллигенции, в частности Тимофея Флоринского, Андрея Стороженко и ряда других политических, общественных и культурных деятелей бывшей Российской империи. Политическая ситуация для сторонников сохранения малороссийской идентичности складывалась неблагоприятно, большинство активных представителей которой в ходе Революции и Гражданской войны на территории Украины примкнуло к Белому движению и оказалось в эмиграции, остальная часть приняла условия победившей советской стороны, которая не признавала легитимности понятия малороссы.

Согласно свидетельствам А. И. Миллера, в ходе Всесоюзной переписи 1926 года переписчикам было дано указание не записывать опрашиваемых малороссами, а только украинцами либо русскими. В советский период, в условиях появления Украинской Социалистической Советской Республики (УССР), и развёрнутых в её пределах политики коренизации партийного аппарата и украинизации, понятие малоросс оказалось в числе запрещённых и неиспользуемых в официальной терминологии и постепенно оказалось утрачено, а в качестве господствующего представления проживающего в УССР населения утвердилось понятие украинец. В определении Толкового словаря русского языка Д. Н. Ушакова, малоросс — шовинистическое название украинца.

В современном мире 
В настоящее время в русском языке понятие малоросс часто рассматривается как устаревшее определение украинца. В украинском языке чёткое определение понятия малоросс () отсутствует, и не просматривается в дореволюционных вариантах языка (в частности, его нет в двух наиболее полных и авторитетных дореволюционных словарях украинского языка — «Словаря українськoї мови» Бориса Гринченко и «Малорусько-німецького словаря» Евгения Желеховского). Согласно выводам советских лингвистов, это слово проникло в украинский язык из русского и «представляет собой в современном украинском языке своеобразный экзотизм, отражающий действительность дореволюционной России, в частности, бытовавшие в официальном употреблении этнонимы».

Современные дискурсы 

Многими современными исследователями признаётся, что неоднозначность понятийной ситуации вокруг категории малоросс создаёт необычайное напряжение и динамику при попытке научного исследования данного понятия. Существование понятия малоросс в пространстве и времени, в которых стратегии идентификации являются полем ожесточённой борьбы в сложных структурах взаимодействия, превращает его в проблему многих параллельных дискурсов идентичности. При этом выделяются такие основные дискурсы, как «внутренний» дискурс (вопрос малороссийской идентичности), русский или великорусский, украинский (наиболее ожесточённый по отношению к понятию), польский и другие.

См. также 
 Малороссийская идентичность
 Малая Русь

Примечания

Литература

Современная 
 
 Марчуков А. В. Украина в русском сознании. Николай Гоголь и его время. — М., 2011. — 294 с.: илл. — ISBN 978-5-91887-017-4 PDF

XIX-начало XX века 
 Бантыш-Каменский Д. Н. История Малой России. — М.: Тип. Семёна Селивановского, 1830. ИсточникиТекст
 
 Миллер Г. Ф. О малороссийском народе и запорожцах // Миллер Г. Ф. Исторические сочинения о Малороссии и малороссиянах Г. Ф. Миллера, бывшего историографа российского, писанные на русском и немецком языках и хранящиеся в Московском Главном архиве Министерства иностранных дел. М., 1846.
 Паули Густав-Теодор. Этнографическое описание народов России / Description ethnographique des peuples de la Russie. СПб.: Тип. Ф. Беллизард, 1862. — 310 с. Руниверс

Восточные славяне
Население Российской империи
М
Этнонимы славян
Малороссия